Aleksandr Tichonow – rosyjski biathlonista reprezentujący barwy ZSRR
 Aleksiej Tichonow – rosyjski łyżwiarz figurowy
 Andriej Tichonow – rosyjski matematyk
 Andriej Tichonow – rosyjski piłkarz
 Innocenty (Tichonow) – biskup, następnie arcybiskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Jurij Tichonow – białoruski szachista
 Nikołaj Tichonow – polityk radziecki, premier ZSRR (1980-1985)
 Nikołaj Tichonow – rosyjski pisarz
 Serafin (Tichonow) – rosyjski biskup prawosławny
 Wiaczesław Tichonow – radziecki i rosyjski aktor
 Wiktor Tichonow (1930–2014) – radziecki hokeista, rosyjski trener hokejowy
 Wiktor Tichonow (ur. 1988) – rosyjski hokeista

Zobacz też 
 Tichonowa